Poeciloptila är ett släkte av nattsländor. Poeciloptila ingår i familjen stenhusnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenhusnattsländor
Poeciloptila